Skrót EISA odnosi się do kilku pojęć:

 Extended Industry Standard Architecture – magistrala danych
 European Imaging and Sound Association – nagrody EISA dla sprzętu audiowizualnego